Перовка — топоним:

 Перо́вка — река в Выборгском районе Ленинградской области.
 Перовка — село в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Перовка — село в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Перовка — посёлок в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Перовка — деревня в Томском районе Томской области.